Perilla hace referencia a varios artículos:

Seres vivos
 Nombre común de la planta ''Bidens aurea.
 Perilla (planta), género de plantas de la familia Lamiaceae;
 Perilla (animal), género de animales de la familia Araneidae;

Vello facial
 Perilla, un tipo de barba;

 Náutica 
 Perilla, parte superior del mástil;

 Divisiones administrativas 
 Perilla de Castro''', localidad y municipio de la provincia de Zamora, España.